Стокгольмские аэропорты:
 Аэропорт Стокго́льм-А́рланда (швед. Stockholm Arlanda flygplats) (IATA: ARN, ICAO: ESSA) — крупнейший международный аэропорт Швеции. Расположен в районе посёлка Мёрста, в 42 км к северу от Стокгольма, к юго-востоку от Уппсалы. Аэропорт имеет пять терминалов.
 Аэропорт Стокгольм-Скавста (швед. Stockholm-Skavsta flygplats (IATA: NYO, ICAO: ESKN) — международный аэропорт рядом с городом Нючёпинг, Швеция, приблизительно в 100 км к юго-западу от Стокгольма. Обслуживает лоу-кост и грузовые авиакомпании. Стокгольм-Скавста — второй по пассажирообороту аэропорт Стокгольма и третий в Швеции.
 Аэропорт Стокгольм-Вестерос (швед. Stockholm-Västerås Airport),(IATA: VST, ICAO: ESOW) расположен в шведском городе Вестерос в 110 км к западу от Стокгольма.
 Аэропорт Стокгольм-Бромма (швед. Stockholm-Bromma flygplats) (IATA: BMA, ICAO: ESSB) — аэропорт в Стокгольме, Швеция.